Houve vários personagens com o nome Polidoro na mitologia grega.

Polidoro é o nome de duas personagens da mitologia grega, ambos filhos de Príamo.
Foi o nome de um escultor, autor do célebre Grupo de Laocoonte, junto com Agesandro e Atenodoro de Rodes.
Polidoro, filho de Cadmo e Harmonia, e pai de Lábdaco por sua esposa Nictéia, filha de Nicteu.

Outro Polidoro era filho de Hipomedonte, um dos Epígonos.
Também se chamava Polidoro um rei de Esparta, por volta de 700-665 a.C.

Da mesma forma tinha o nome de Polidoro um santo católico do século XVIII.
É famoso, ainda, Polidoro de Caravaggio, pintor que viveu no século XVI.

Desambiguação